Chorley steht für:

 Chorley, eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Lancashire
 Chorley (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Chorley, ein Verwaltungsbezirk in der englischen Grafschaft Lancashire
 Chorley (Wilmslow West and Chorley), eine Ortschaft bei Wilmslow in der englischen Grafschaft Cheshire
 Chorley (Shropshire), Dorf in Shropshire, England
 Chorley (Staffordshire), Dorf in Staffordshire, England
 Chorley (Wrenbury), Dorf in Cheshire, England
 Baron Chorley, of Kendal in the County of Westmorland, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom

Chorley ist der Familienname folgender Personen:
 Joanna Chorley (1925–2019), Wren und Mitarbeiterin in Bletchley Park
 John Rutter Chorley (1807–1867), britischer Autor, Bibliophiler, Romanist und Hispanist
 Richard J. Chorley (1927–2002), britischer Geograph
 Robert Chorley, 1. Baron Chorley (1895–1978), britischer Politiker
 Roger Chorley, 2. Baron Chorley (1930–2016), britischer Wirtschaftsprüfer und Peer